Starowiriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ein Ortsname in der Ukraine:

 Starowiriwka (Nowa Wodolaha), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha
 Starowiriwka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk